Atoma steht für:
 Atoma (Album), Album der schwedischen Band Dark Tranquillity 
 Atoma (Band), schwedische Post-Rock-Band